August De Bock, Belgisch kanunnik
 Charles de Bock, Nederlands voetballer
 Emmanuel De Bock, Belgisch politicus
 Eugeen De Bock, Belgisch auteur en uitgever
 Jan De Bock, Belgisch diplomaat
 Jelle De Bock, Belgisch voetballer
 Katy De Bock, Belgisch kunstenaar
 Laurens De Bock, Belgisch voetballer
 Ron F. de Bock, Nederlands schrijver, Haagse stadshistoricus
 Stefan De Bock, Belgisch atleet
 Théophile de Bock, Nederlands kunstschilder
 Walter De Bock, Belgisch journalist en auteur

Zie ook
 Bock (doorverwijspagina)
 Bok (doorverwijspagina)

Achternaam